Натуральне число 1698
 1698 рік до нашої ери
 1698 рік нашої ери